Дарья Иванова:
 Ивано́ва, Дарья Владимировна (род. 1988) — российская спортсменка и блогер.
 Ива́нова, Дарья Николаевна (в замужестве Салтыкова «Салтычиха»; 1730—1801) — российская помещица, вошедшая в историю как изощрённая убийца более сотни подвластных ей крепостных крестьян.